Skok w dal kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas pucharu interkontynentalnego w Splicie. Skoczkinie w dal rywalizowały 5 września – drugiego dnia zawodów.

Rezultaty

Bibliografia  
 
 

Skok w dal kobiet